Большой Ортон — топонимы в Кемеровской области России.

 Большой Ортон — упразднённый в 2012 году посёлок в Междуреченском городском округе.
 Большой Ортон- правый приток Мрас-Су (бассейн Томи).

 исследование топонима
В. М. Шабалин пишет, что гидроним Большой Ортон является полукалькой с шорского языка Улуг Ортон, где УЛУГ — «большой».
В названии отражено то, что река значительно длиннее своего притока Малого Ортона.

ОРТОН шорцами переводится как «средняя река», но, как отмечает В. М. Шабалин, есть вероятность происхождения из
кетско-ассанского УР — «река» и скифского ТОН /Дон/ — «река».

Название посёлка (аал, где проживали шорцы) назван по имени реки, на которой расположен.

Литература 
Шабалин, Владимир Михайлович. Тайны имен земли Кузнецкой [Текст] : краткий топонимический словарь Кемеровской области : 3000 назв. / В. Шабалин ; Кемеровский обл. ин-т усоверш. учителей. — Кемерово : Кемеровский обл. ИУУ, 1994. ISBN 5-7148-0032-X С. 42.